Ванцетта () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Ванцетта, Биче (род. 1961) — итальянская лыжница.
 Ванцетта, Джорджо (род. 1959) — итальянский лыжник.